Burewestnik (, Sturmvogel, auch: Burjewestnik) steht für
 Burewestnik (Flughafen), ein Flughafen auf der Kurilen-Insel Iturup
 Burewestnik (PL-14), ein russisches Luftschiff
 Burewestnik (Sportgesellschaft), die Dachorganisation  der Universitätssportvereine in der Sowjetunion
 Burewestnik Pensa, ein russischer Eishockeyklub
 Burewestnik (Marschflugkörper), ein nuklear angetriebener russischer Marschflugkörper
 Projekt 1135, Deckname Burewestnik, eine Klasse von Fregatten der sowjetischen Marine